Андрей Леонидович Красов (род. 27 января 1967 года, село Землянка, Новосергиевский район, Оренбургская область) — российский военный и политический деятель, Герой Российской Федерации (2008), полковник. Депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне (2011—2021). Член фракции «Единая Россия». Начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (2010—2012).

Из-за нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, США, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии.

Биография 
Родился 27 января 1967 года в селе Землянка Новосергиевского района Оренбургской области.
В 1984 году закончил Переволоцкую среднюю школу № 2 в поселке Переволоцкий Оренбургской области.

Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище в 1988 году.

Служил в 51-м гвардейском парашютно-десантном полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где прошёл путь от командира взвода и заместителя командира 6-й парашютно-десантной роты до командира 3-й парашютно-десантной роты и командира 3-го парашютно-десантного батальона.

Окончил Военную академию им. Фрунзе. С 2005 года по 2008 год командовал 234-м гвардейским парашютно-десантным полком. В 2008—2009 годах — заместитель командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии («Псковская дивизия»).

«За смелые и решительные действия в ходе проведения миротворческой операции» в Южной Осетии в августе 2008 года полковнику Красову Указом Президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 года было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Сам Андрей Красов так описывал своё участие в войне:

В январе 2010 года Указом Президента Российской Федерации № 52 Герой Российской Федерации гвардии полковник Красов назначен начальником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (военного института) имени генерала армии В. Ф. Маргелова..

Является почётным гражданином Переволоцкого района Оренбургской области.

В декабре 2011 года избран депутатом Государственной думы России VI созыва по спискам партии «Единая Россия» от Общероссийского народного фронта в Рязанской области. После этого указом президента Российской Федерации была временно приостановлена его служба в Вооружённых Силах Российской Федерации в связи с переходом на государственную службу.

В 2016 году избран депутатом Государственной Думы VII созыва от партии «Единая Россия». На выборах в Государственную думу в 2021 году идёт по одномандатному избирательному округу № 156 (Рязанская область).

Женат, воспитывает дочь.

Законотворческая деятельность 

С 2011 по 2019 год, в течение исполнения полномочий депутата Государственной Думы VI и VII созывов, выступил соавтором 99 законодательных инициатив и поправок к проектам федеральных законов.

В январе 2018 года во главе коллектива из 67 депутатов внёс законопроект, по которому потенциальным призывникам повестки можно будет вручать заказными письмами с уведомлением о вручении по месту жительства. Повестку, отправленную по почте, предлагается считать вручённой, если её получил призывник, совершеннолетний член его семьи, его уполномоченный представитель, также предполагалось её вручение по месту работы. В случае вручения повестки после даты, когда призывник должен был явиться на призывной пункт, то он обязывается явиться в военкомат в течение трёх рабочих дней. Если повестка была вручена после окончания периода военного призыва или не была вручена вообще, то призывник должен будет явиться в военкомат не позднее дня начала очередного призыва на военную службу. Хотя отзыв правительства РФ и имел ряд оговорок, напрямую против закона оно не выступило. 3 апреля законопроект был принят парламентом в первом чтении с нарушением регламента (законопроект рассматривался вечером в районе 20:00, когда заседание уже должно было закончиться), на обсуждение документа депутаты потратили 2,5 минуты, не задав докладчику ни одного вопроса. Закон поддержало 341 депутат при одном воздержавшемся. Депутатская инициатива была раскритикована правозащитниками из-за угрозы «штампования» административных дел и попадания в войска негодных к службе, которых военкоматы не смогут отсеять из-за повышенного наплыва потенциальных призывников.

Сейчас 2021 год. Ноябрь. И вот в Госдуме идет обсуждение и принятие законопроекта о заморозке понижающего коэффициента для исчисления военных пенсий:

— Экономия на ком? На семьях военнослужащих! Вдумайтесь! Коллеги, как за это можно голосовать? — говорит депутат Гартунг… Но представитель Комитета по обороне, депутат Красов А. Л., который должен отстаивать права и действующих военнослужащих и военных пенсионеров, и членов их семей, предлагает снова заморозить выплаты военным пенсионерам. Позор!

В 2023 г. внес в Государственную думу законопроект о повышении возраста призыва в армию до 30 лет.

Международные санкции 
Из-за нарушения территориальной целостности и независимости Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями разных стран. 
 С 25 февраля 2022 года был включен в санкционный список всех стран Европейского союза. 
 С 4 марта 2022 года находится под санкциями Швейцарии. 
 С 11 марта 2022 года находится под санкциями Великобритании. 
 С 12 апреля 2022 под персональными санкциями Японии. 
 С 4 мая 2022 года находится под санкциями Австралии.
 С 7 сентября 2022 года указом президента Украины Владимира Зеленского находится под санкциями Украины. 
 С 30 сентября 2022 года находится под санкциями Соединенных Штатов Америки. 
 С 12 октября 2022 года находится под санкциями Новой Зеландии.

Награды 
 Герой Российской Федерации (5 сентября 2008 года)
 Орден Александра Невского (26 августа 2016 года) — за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу
 
 
 Орден «Уацамонга» (20 февраля 2019 года, Южная Осетия) — за мужество и героизм, проявленные при отражении агрессии Грузии против народа Южной Осетии в августе 2008 года
 
 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 Медаль «За отличие в воинской службе» 2-й степени
 
 Медаль «За отличие в военной службе» 2-й степени
 
 Медаль «За укрепление боевого содружества»
 
 Медаль «За службу на Северном Кавказе»

Примечания

Ссылки 
 
 Биография на сайте партии «Единая Россия»

Родившиеся в Новосергиевском районе
Персоналии:Оренбургская область
Участники войны в Южной Осетии (2008)
Выпускники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Начальники Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища
Почётные граждане районов России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине